«Человек-невидимка» () — экранизация одноимённого произведения Герберта Джорджа Уэллса, осуществлённая режиссёром Джеймсом Уэйлом в 1933 году. Фильм входит в классическую серию фильмов ужасов студии Universal. Заглавную роль исполнил Клод Рейнс. В 2008 году фильм включён в Национальный реестр фильмов США, обладая культурной, исторической или эстетической значимостью.

Сюжет 
Холодным весенним вечером в гостиницу в деревушке Айпинг приходит странный человек, всё лицо которого забинтовано, а глаза скрывают большие чёрные очки. Он снимает здесь комнату и требует, чтобы его не беспокоили.

Кабинет доктора Крэнли. Доктор, его ассистент Кемп и дочь Флора обсуждают исчезновение другого ассистента — Джека Гриффина. Тем временем, в гостинице постоялец проводит сложный эксперимент и даже выгоняет из комнаты хозяйку. Раздражённая владелица гостиницы требует от мужа немедленно выставить странного обитателя на улицу. Однако при его попытке сделать это постоялец спускает хозяина заведения с лестницы. Тогда владельцы зовут сельского полицейского, который, взяв с собой несколько жителей деревни, поднимается наверх. Тогда постоялец открывает свою тайну — он снимает очки, бинты и одежду, под которыми нет ничего, и при этом он зловеще смеётся. Констебль пытается организовать задержание, но безуспешно. Будучи невидимым, постоялец устраивает в гостинице погром, после чего продолжает бесчинства уже на сельской улице.

Кренлей с Кемпом изучают лабораторию Гриффина. Там Крэнли находит, что Гриффин проводил опыты с моноканом — веществом, которое способно обесцвечивать материю и одновременно с этим вызывать безумие. Вечером Кемп сидит в своей комнате, когда неожиданно открывается дверь. По радио передают сообщение о беспорядках в Айпинге. В это время Гриффин обозначивает своё присутствие и начинает давать Кемпу указания. В случае неисполнения он угрожает расправой.

В гостинице шеф полиции пытается проводить расследование произошедшего. Он склонен к версии, что всё нарочно подстроено с целью привлечения внимания к гостинице, а многие очевидцы этих событий были пьяны. В это время Гриффин приезжает в деревню забрать оставшиеся там тетради с результатами его экспериментов. Услышав, как проводится расследование, невидимка выливает чернильницу на шефа полиции. В питейном зале гостиницы поднимается паника, а Гриффин совершает убийство инспектора. Полиция обращается за помощью к жителям и объявляет денежное вознаграждение за помощь в поимке невидимки. Находясь в ужасе от планов невидимки, Кемп звонит Крэнли. Так как тот не реагирует, Кемп звонит в полицию. Флора, подслушав телефонный разговор, едет к Кемпу. Крэнли не остаётся ничего другого, кроме как сопровождать дочь.

Флора пытается уговорить доктора вернуться к нормальной жизни, однако Гриффин, ослеплённый жаждой абсолютной власти, не слушает её. В это время дом окружает полиция. Невидимке приходится бежать, однако он обещает вернуться и расправиться с Кемпом.

Гриффин продолжает убийства, а вечером, с целью демонстрации своего могущества, устраивает крушение поезда. Сумма вознаграждения за поимку Гриффина растёт. Полиция пытается устроить засаду в полицейском участке, куда как приманку доставляют Кемпа. Последнего переодевают в полицейскую форму и вывозят за пределы участка. Однако Гриффин проследил за действиями полиции и незаметно проник в автомобиль Кемпа. Ровно в 22:00 невидимка убивает Кемпа, сбросив его машину с обрыва.

Гриффин останавливается на ночлег в копне соломы в сарае, где его обнаруживает фермер. В эту ночь начинается снегопад, и в это время фермер сообщает о странном обитателе его хутора. Полицейские, предварительно оцепив местность, поджигают сарай. Гриффин вынужден выйти наружу, однако на свежем снеге хорошо видны его следы. Полицейским удаётся тяжело ранить его. Доктор Крэнли и Флора приезжают в больницу к умирающему Гриффину, и  на глазах своей возлюбленной Джек умирает. По мере омертвения тканей его тела Гриффин становится видимым.

В ролях 
 Клод Рейнс — человек-невидимка (Джек Гриффин)
 Уильям Хэрриган — доктор Артур Кемп
 Глория Стюарт — Флора Крэнли
 Генри Треверс — доктор Крэнли
 Уна О'Коннор — Дженни Холл
 Форрестер Харви — Герберт Холл
 Холмс Херберт — шеф полиции
 Дадли Диггес — главный детектив
 Гарри Стаббс — инспектор Бёрд
 Дональд Стюарт — инспектор Лейн
 Уолтер Бреннан — велосипедист (в титрах не указан)
Роль человека-невидимки была предложена Борису Карлоффу, но он отказался от неё из-за неудовлетворительного гонорара.

Награды 
 1934 — специальная рекомендация Венецианского кинофестиваля режиссёру Джеймсу Уэйлу
 2008 — включение в Национальный реестр фильмов США

Прокат в СССР 
В  году фильм был приобретен «Союзинторгкино» и дублирован НИКФИ — научно-исследовательским кинофотоинститутом. Звук записан на аппарате КИНАП по системе инженера Шорина. Это первый опыт дублирования полнометражного фильма в СССР, работа заняла около года.

См. также 
 Человек-невидимка (фильм, 1984)
 Человек-невидимка — роман, 1897 год
 Невидимость

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм с описанием сюжета 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1933 года
Фантастические фильмы ужасов
Экранизации произведений Герберта Уэллса
Национальный реестр фильмов
Фильмы Джеймса Уэйла
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о мутантах
Фантастические фильмы об учёных
Человек-невидимка
Фильмы о безумных учёных
Научно-фантастические фильмы США
Криминальные фильмы США
Экранизации литературных произведений
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
Чёрно-белые фильмы ужасов